Pierwsza Komisja José Barroso
 Druga Komisja José Barroso